Gero Kretschmer e Alexander Satschko erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

In finale Dustin Brown e Andrea Vavassori hanno sconfitto Mirza Bašić e Nino Serdarušić con il punteggio di 7–5, 7–6(7–5).

Teste di serie 

  Dustin Brown /  Andrea Vavassori (campioni)
  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (quarti di finale)

  James Cerretani /  Fabian Fallert (quarti di finale) 
  Yannick Hanfmann /  Luca Margaroli (quarti di finale)

Wildcard 

  Matteo Arnaldi /  Lorenzo Peluso (primo turno)

  Flavio Cobolli /  Matteo Gigante (primo turno)

Alternate 

  Duje Ajduković /  Frane Ninčević (primo turno)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

Tennis Napoli Cup 2021